Сансе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний схід від Парижа, 115 км на південь від Діжона, 4 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 793 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1976,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сансе на сайті французького Національного інституту географії
 Сансе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сансе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сансе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сансе на сайті Mapquest
 Сайт міста Сансе

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара